Bhuyan ist der Familienname folgender Personen:
 Jamal Bhuyan (* 1990), bangladeschischer Fußballspieler
 Mobarak Hossein Bhuyan (* 1990), bangladeschischer Fußballspieler